La 10km femminile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta il 28 febbraio 2017.

Risultati 
La finale è iniziata alle ore 13:45.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017